Az Easy a The Easybeats együttes debütáló nagylemeze. 1965. szeptember 23-án jelent meg. Az album negyedik helyezést ért el az ausztrál nagylemezlistán. 1992-ben CD-n is kiadták.

Dalok

Közreműködött 

 Stevie Wright – ének, ütőhangszerek
 Harry Vanda – ének, gitár
 George Young – ének, ritmusgitár
 Dick Diamonde – ének, basszusgitár
 Snowy Fleet – ének, dobok

Produkció 
 Ted Albert – producer
 Bill Armstrong – hangmérnök
 Ian Morgan – borítókép
 Mike Vaughan – jegyzetek

Jegyzetek 

1965 nagylemezei